Выдринка — река:
 Выдринка (приток Мсты);
 Выдринка (впадает в Освейское озеро).